Мирослав — город на юге Чехии, в 45 км от города Брно. Первое письменное упоминание датируется 1222 годом, когда между папой римским и королём Чехии Пршемыслом Оттокаром II был заключён договор (конкордат).

Развита винная промышленность.

Достопримечательности: Мирославский замок, католическая церковь, евангелическая церковь, еврейское кладбище, звонница, Мирославские холмы (памятник природы).

В 7 км к юго-востоку от города — железнодорожная станция. Аэродром малой авиации.

Население

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные для города Мирослав

Города Южноморавского края